|-
| (4301) Бойден (Boyden) || 1966 PM || 7 августа 1966 || Блумфонтейн || -
|-
| (4302) Маркеев (Markeev) || 1968 HP || 22 апреля 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4303) Савицкий (Savitskij) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4304) Гейченко (Geichenko) ||  || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4305) Клэптон (Clapton) || 1976 EC || 7 марта 1976 || Гарвард || -
|-
| (4306) Дунаевский (Dunaevskij) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4307) Черепащук (Cherepashchuk) ||  || 26 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4308) Магарач (Magarach) ||  || 9 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4309) Марвин (Marvin) || 1978 QC || 30 августа 1978 || Гарвард || -
|-
| (4310) Стрёмхольм (Strömholm) ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (4311) Згуриди (Zguridi) ||  || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4312) Кнакке (Knacke) ||  || 29 ноября 1978 || Паломар || Шелте Бас, Чарльз Коваль
|-
| (4313) Буше (Bouchet) ||  || 21 апреля 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4314) Дерван (Dervan) ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4315) Проник (Pronik) ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4316) Бабинкова (Babinkova) ||  || 14 октября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4317) Гарибалди (Garibaldi) ||  || 19 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4318) Батя (Baťa) ||  || 21 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4319) Jackierobinson ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4320) Яросевич (Jarosewich) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4321) Зеро (Zero) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4322) Биллджексон (Billjackson) ||  || 11 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4323) Хортулус (Hortulus) || 1981 QN || 27 августа 1981 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (4324) Биккель (Bickel) ||  || 24 декабря 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (4325) Гест (Guest) || 1982 HL || 18 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4326) McNally ||  || 28 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4327) Рис (Ries) ||  || 24 мая 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4328) Валина (Valina) ||  || 18 сентября 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4329) Миро (Miró) ||  || 22 сентября 1982 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (4330) Вивальди (Vivaldi) ||  || 19 октября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4331) Hubbard || 1983 HC || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (4332) Milton || 1983 RC || 5 сентября 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4333) Sinton ||  || 4 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 2 сентября 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4335) Верона (Verona) ||  || 1 ноября 1983 || Кавриана || 
|-
| (4336) Jasniewicz ||  || 31 августа 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4337) Аресибо (Arecibo) || 1985 GB || 14 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4338) Velez ||  || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4339) Алмаматер (Almamater) || 1985 UK || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4340) Дэнс (Dence) || 1986 JZ || 4 мая 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4341) Посейдон (Poseidon) || 1987 KF || 29 мая 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4342) Фрейд (Freud) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4343) Tetsuya || 1988 CA || 10 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4344) Букстехуде (Buxtehude) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4345) Рахманинов (Rachmaninoff) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4346) Уитни (Whitney) ||  || 23 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || A. J. Noymer
|-
| (4347) Регер (Reger) ||  || 13 августа 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4348) Полидамант (Poulydamas)|| 1988 RU || 11 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4349) Тибурсио (Tibúrcio) || 1989 LX || 5 июня 1989 || Ла-Силья || W. Landgraf
|-
| (4350) Shibecha ||  || 26 октября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4351) Нобухиса (Nobuhisa) ||  || 28 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4352) Киото (Kyoto) ||  || 29 октября 1989 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (4353) Onizaki ||  || 25 ноября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4354) Евклид (Euclides) || 2142 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4355) Мемфис (Memphis) || 3524 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4356) Марафон (Marathon) || 9522 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4357) Коринф (Korinthos) || 2069 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4358) Lynn || A909 TF || 5 октября 1909 || Гринвич || Филип Коуэлл
|-
| (4359) Berlage || 1935 TG || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Хендрик Гент
|-
| (4360) Сюйи (Xuyi) ||  || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
| (4361) Нежданова (Nezhdanova) ||  || 9 октября 1977 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4362) Carlisle ||  || 1 августа 1978 || Перт || -
|-
| (4363) Сергей (Sergej) ||  || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4364) Шкодров (Shkodrov) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4365) Иванова (Ivanova) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (4366) Веникаган (Venikagan) ||  || 24 декабря 1979 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4367) Мич (Meech) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4368) Pillmore ||  || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4369) Сейферт (Seifert) || 1982 OR || 30 июля 1982 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (4370) Диккенс (Dickens) || 1982 SL || 22 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4371) Фёдоров (Fyodorov) ||  || 10 апреля 1983 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4372) Куинси (Quincy) || 1984 TB || 3 октября 1984 || Ок-Ридж || -
|-
| (4373) Crespo || 1985 PB || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4374) Тадамори (Tadamori) || 1987 BJ || 31 января 1987 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4375) Киёмори (Kiyomori) || 1987 DQ || 28 февраля 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4376) Сигэмори (Shigemori) || 1987 FA || 20 марта 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4377) Корэмори (Koremori) || 1987 GD || 4 апреля 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4378) Voigt || 1988 JF || 14 мая 1988 || Ла-Силья || W. Landgraf
|-
| (4379) Snelling ||  || 13 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (4380) Geyer ||  || 14 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4381) Уэнохара ||  || 22 ноября 1989 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (4382) Стравинский (Stravinsky) ||  || 29 ноября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4383) Суруга (Suruga) || 1989 XP || 1 декабря 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4384) Henrybuhl || 1990 AA || 3 января 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (4385) Elsässer || 2534 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4386) Lüst || 6829 P-L || 26 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4387) Танака (Tanaka) || 4829 T-2 || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4388) Jürgenstock || 1964 VE || 3 ноября 1964 || Бруклин || IAP
|-
| (4389) Дурбин (Durbin) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4390) Madreteresa ||  || 5 апреля 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (4391) Balodis ||  || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4392) Агита (Agita) ||  || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4393) Dawe ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4394) Fritzheide ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4395) Danbritt ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4396) Gressmann || 1981 JH || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4397) Jalopez ||  || 9 мая 1981 || Сан-Хуан || -
|-
| (4398) Chiara ||  || 23 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
| (4399) Ashizuri || 1984 UA || 21 октября 1984 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4400) Багряна (Bagryana) ||  || 24 августа 1985 || Рожен || -
|}